Lavergne (Lot)
Lavergne (Lot-et-Garonne)

Veja também
La Vergne

Desambiguações de topônimos